Flying Saucer Attack — британская экспериментальная рок-группа, сформированная в 1992 году в Бристоле.

Характерная черта группы - звучание лоу-фай, которое объясняется использованием простой аппаратуры и записыванием музыки на дому, поэтому Flying Saucer Attack условно можно отнести к DIY-культуре. Группу нередко связывают с шугейзингом и такими коллективами, как Ride, My Bloody Valentine, The Jesus and Mary Chain. Основными участниками группы являются David Pearce и Rachel Brook.

Дискография

Альбомы и компиляции 

 Flying Saucer Attack (FSA, 1993)
 Distance (singles compilation) (1994)
 Further (1995)
 Chorus (singles compilation) (1995)
 Distant Station (FSA samples arranged by Tele:Funken) (1996)
 In Search of Spaces (live tracks from 1994) (Corpus Hermeticum, 1996)
 New Lands (1997)
 Mirror (FSA, 2000)
 PA Blues (2004) (CD-R compilation of live and rehearsal tracks)
 ''Heartbeat/Complete (2012) (Compilation of singles/rarities) **Edition of 500 LPs in hand-sprayed jackets** (Weltraum Disk)

Синглы и EP 

 "Soaring High" (FSA, 1992)
 "Wish" (FSA, 1993)
 "Crystal Shade" (FSA, 1994)
 "Land Beyond the Sun" (1994)
 "Beach Red Lullaby" (1995)
 "Outdoor Miner" (1995)
 "At Night" (split 7" with Jessamine) (1996)
 "Sally Free and Easy" (1996)
 "Goodbye" (featuring Roy Montgomery) (1997)
 "Coming Home" (1997)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Flying Saucer Attack на discogs.com 
 FAQ  - with contributions from Dave Pearce
 Heartbeat Productions
 FSA interviews

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Группы психоделического рока из Великобритании
Рок-группы Великобритании
Группы спейс-рока
Исполнители Drag City